OGS — абревіатура:

 Ontario Genealogical Society
 Ontario Geological Survey
 Outwood Grange Academy
 One Glass Solution — технологія сенсорного екрану, яка зменшує товщину дисплея.